Menudo (banda) — de Porto Rico

Culinária
Menudo (culinária espanhola)
Menudo (culinária mexicana)
Menudo (culinária filipina)